Noordhuis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Nadje Noordhuis (* 1977), australische Jazzmusikerin
 Okkie Noordhuis-Noordhof (* 1945), niederländische Schriftstellerin und Poetin